Alberto Infante (Madrid, 1949) es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y Magister en Administración de Empresas y Análisis de Sistemas por la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en el Sistema Nacional de Salud y en el Ministerio de Sanidad de España. Ha sido consultor de diversos organismos internacionales y funcionario de la OPS/OMS. En la actualidad es Profesor (emérito) de Salud Internacional en la Escuela Nacional de Sanidad/Instituto de Salud Carlos III (Madrid).
Profesional de marcada vocación humanista es colaborador habitual de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, comentarista sobre asuntos relacionados con la covid-19 en prensa, televisión y radio, y miembro del patronato de la ONG HelpAge España. 

Al mismo tiempo ha sabido desarrollar una intensa labor literaria teniendo obra de poesía y narrativa. En 2018 fue elegido presidente la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas de España (ASEMEYA).

Libros de ensayo y medicina 

 Cambio social y crisis sanitaria. Ed. Ayuso, Madrid, 1975.

 Repensando los servicios públicos en España. Fundación Alternativa, 2003

 Ébola, principio o final. Ediciones Vitruvio, Nostrum, Madrid, 2010.

 Crónica del año de la pandemia. Ediciones Nuevo Círculo de Lectores, Madrid, 2022.

Libros de poesía 

 La sal de la vida. Ediciones Vitruvio, 2004

 Diario de ruta. Ediciones Vitruvio, 2006

 Los poemas de Masachussets. Ediciones Vitruvio, 2008

 Carta de ajuste. Ediciones Vitruvio, 2013

 Paisaje interior. poesía completa Ediciones Vitruvio, 2019

Libros de narrativa 

 Dicen que recordar. Ed. Lua, 2003

 Línea 53. Ed. Hiria, 2011

 Circunstancias personales. Ed. Lua, 2008

 Bajo el agua. ED. Endymion, 2011

 Constantes vitales. Ediciones Vitruvio, DeJaque, 2016

 Matamala. Ediciones Vitruvio, DeJaque, 2020. Premio de la Crítica de Madrid

Enlaces externos 

Médicos de España del siglo XXI
Escritores de España del siglo XXI
Madrileños